Melbourne kan syfta på: 

 William Lamb, 2:e viscount Melbourne

Geografi

Antarktis 
 Mount Melbourne, vulkan

Australien 

 City of Melbourne, local government area, Victoria, 
 Melbourne, delstatshuvudstad, Victoria,

Kanada 

 Melbourne (kommun i Kanada), Québec, Estrie,

Storbritannien 

Melbourne, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
Melbourne, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Melbourne, Arkansas, countyhuvudort, Izard County, 
 Melbourne, Florida, ort, Brevard County, 
 Melbourne, Kentucky, Campbell County, 
 Melbourne (ort i USA, Iowa), Marshall County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar